L'état d'urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays.

Histoire 
 L'état d'urgence du  au  en Inde.

Culture 
 État d'Urgence est un événement à Montréal organisé par l'Action terroriste socialement acceptable.

Œuvres 

 État d'urgence est un album studio de Bernard Lavilliers sorti en 1983 ;
 État d'urgence (The Peacekeeper) est un film américano-canadien réalisé par Frédéric Forestier en 1997 ;
 État d'urgence (State of Fear) est un roman de Michael Crichton publié en 2005 ;
 Los Angeles : Alerte maximum (Right at Your Door) est un film américain réalisé par Chris Gorak en 2006 ;
 État d'urgence (Juncture) est un film américain réalisé par James Seale en 2007 avec Kristine Blackport ;
 En état d'urgence est un one-man-show de Mathieu Madénian créé en 2016 ;
 États d'urgence est un téléfilm français de Vincent Lannoo en 2019.

Voir aussi 
 État d'urgence sanitaire